Fraga peut faire référence à :

Toponymes

Fraga, une commune d'Argentine, dans la province de San Luis.

Fraga, une commune d'Espagne, dans la province de Huelva (Aragon).
 La Bataille de Fraga, une bataille des Almoravides sur les chrétiens survenue en 1134.

Patronymes 

 Almir de Souza Fraga, (né en 1969), footballeur brésilien.
 Arminio Fraga, (né en 1957), économiste, banquier et homme d'affaires brésilien.
 Manuel Fraga Iribarne (né en 1922), homme politique espagnol.
 Pedro Fraga (né en 1983), rameur d'aviron portugais.
 Roberto Fraga, (né en 1960), auteur de jeux de société français.